Magdalenenstifte sind:

 Magdalenenstift (Hildesheim), ehemaliges Kanonikerstift auf dem Domhof in Hildesheim
 Magdalenenstift (Altenburg), evangelisch-lutherisches Frauenstift, benannt nach Magdalena Sibylle von Sachsen-Altenburg

 allgemein von evangelischen Diakonissen geführte Besserungsanstalten für Prostituierte, insbesondere
 Magdalenen-Stift für verführte und gefallene Mädchen in Hamburg, heute Abendroth-Haus
 evangelisches Magdalenenstift Berlin-Teltow, heute Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin

Siehe auch
 Maria-Magdalenen-Kloster

 
Magd